L’assistance publique peut désigner :
 la protection sociale mise en œuvre par un État-providence ;
 plus spécialement, un type d'aide longtemps connu en France comme les « enfants de l'Assistance publique » (avec A majuscule) , et appelé désormais l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Assistance publique (ou AP) est aussi le nom d'établissements publics de santé assurant les fonctions de centres hospitaliers universitaires (CHU) en France :
 l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en Île-de-France ;
 l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), dans le département des Bouches-du-Rhône.